Мехре́ньга (от  «барсук»):
 Мехреньга — река в Архангельской области, приток Емцы
 Мехреньга (приток Устьи) — река в Архангельской области, приток Устьи
 Мехреньга — сельское общество Воезерской волости Каргопольского уезда Олонецкой губернии

См. также 
 Большая Мехреньга — река в Архангельской области, приток Мехреньги